Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Abierto Mexicano Telcel 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Událost byla poprvé hrána na tvrdém povrchu. Obhájcem titulu byla španělská světová jednička Rafael Nadal, která se turnaje nezúčastnila.

Turnaj vyhrál čtvrtý nasazený Bulhar Grigor Dimitrov, když ve finále porazil jihoafrickou turnajovou pětku Kevina Andersona po třísetové bitvě 7–6, 3–6 a 7–6. Ve dvou sadách utkání zvládl zkrácené hry, stejně jako v semifinále proti Skotu Andy Murraymu. Na okruhu ATP si tak Dimitrov připsal druhý titul, když premiérový slavil na říjnovém Stockholm Open 2013.

Nasazení hráčů 
  David Ferrer (čtvrtfinále, skreč)
  Andy Murray  (semifinále)
  John Isner (1. kolo)
  '''Grigor Dimitrov (vítěz)
  Kevin Anderson (finále)
  Gilles Simon (čtvrtfinále)
  Ernests Gulbis (čtvrtfinále)
  Vasek Pospisil ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2014